El Torneig d'Halle 2012, oficialment conegut com a Gerry Weber Open 2012 és una competició tennística disputada sobre pista de gespa que pertany a les sèries 250 del circuit ATP masculí. La 20a edició del torneig es va celebrar entre el 9 i el 17 de juny de 2012 al Gerry Weber Stadion de Halle, Rin del Nord-Westfàlia, Alemanya.

El tennista local Tommy Haas va guanyar el tretzè títol de la seva carrera, tres anys després del darrer, guanyat precisament a Halle. El pakistanès Aisam-ul-Haq Qureshi va guanyar el segon títol consecutiu de dobles a Halle però amb un company diferent.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2012
ATP World Tour 2012